Roșu – comune della Moldavia
 Oțelu Roșu – città della Romania
 Turnu Roșu – comune della Romania
 Turnu Roșu – passo di montagna dei Carpazi
 Laurențiu Roșu – ex calciatore rumeno
 Monica Roșu – ex ginnasta rumena
 Neluț Roșu – calciatore rumeno